Polystomellopsis är ett släkte av svampar. Polystomellopsis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polystomellopsis